Kulowsee steht für folgende Gewässer im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern:

 Großer Kulowsee
 Kleiner Kulowsee

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Kulowseen in Mecklenburg-Vorpommern